Франтишек Крейчи ():

 Франтишек Вацлав Крейчи (1867—1941) — чешский писатель и переводчик
 Франтишек Крейчи (1858—1934) — чешский философ и психолог
 Франтишек Крейчи — настоящее имя чешского композитора Иши Крейчи (1904—1968), сына предыдущего